Die Open BNP Paribas Banque de Bretagne Quimper 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. Februar 2013 in Quimper, Frankreich stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 60 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 43 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 44 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Quimper